{{Сингл
| Название     = From This Moment on
| Обложка      = From This Moment On (Shania Twain song).jpg
| Исполнитель  = Шанайи Твейн
| Альбом       = Come On Over
| Сторона Б    = «You’re Still the One», «Don’t Be Stupid (You Know I Love You)»
| Дата выпуска = 14 марта 1998
| Формат       = {{flatlist|
 CD-сингл
 [[Сингл#Виниловые|7]]
 сингл на компакт-кассете
}}
| Дата записи  = 1997
| Жанр         = кантри-поп, adult contemporary
| Композитор   = 
| Длительность = 4:01
| Лейблы       = Mercury Nashville
| Продюсер     = 
| Авторы песни = Роберт Джон «Матт» Ланг, Шанайя Твейн
| Хронология   =
| Предыдущий   = You’re Still the One
| Пред_год     = 1999
| Год          = 1998
| Следующий    = When
| След_год     = 1998
| Ещё          = 
}}

«From This Moment on» — песня канадской певицы Шанайи Твейн, четвёртый сингл с её третьего студийного альбома Come On Over (1997). Сингл достиг первого места в кантри-чарте Канады и шестого в США (Billboard Hot 100).

 История 
Песня вышла 14 марта 1998 года четвёртый сингл с её третьего студийного альбома Come On Over'' в Северной Америк е и Океании, но лишь 16 ноября 1998 года в Европе.
Сингл был коммерчески успешным, получил платиновый статус в Австралии; он достиг 1 места в Канадском кантри-чарте, 9 места в хит-параде Великобритании, 6 места в американском в Billboard Hot Country Songs (США).
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: About.com, Yahoo!, Country Universe. В 1999 году на церемонии Canadian Country Music Awards песня «From This Moment On» выиграла награду Vocal/Instrumental Collaboration of the Year.
Режиссёром музыкального видео на эту песню стал Paul Boyd.

Список композиций 
 CD single
 «From This Moment On» (Pop Radio Mix) — 4:01
 «From This Moment On» (The I.V. Mix) — 5:00

 Part I — CD single
 «From This Moment On» (The Right Version) — 4:01
 «You're Still the One» (Single Mix) — 3:18
 «You’re Still the One» (Soul Solution Dance Radio Edit) — 4:03

 Part II — CD single
 «From This Moment On» (The Right Version) — 4:01
 «You’re Still the One» (Soul Solution Dance Instrumental) — 8:41
 «Don't Be Stupid (You Know I Love You)» — 3:34

 CD Maxi
 «From This Moment On» (The Single Mix) — 3:42
 «From This Moment On» (The Right Mix) — 4:52
 «You’re Still the One» (Soul Solution Dance Radio Edit) — 4:03
 «You’re Still the One» (Soul Solution Extended Club Mix) — 8:42
 «You’re Still the One» (Doug Beck Pleasure Dub) — 6:09
 «You’re Still the One» (Kano Dub) — 7:46

Чарты и сертификации

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 100 млн просмотров)

Синглы 1998 года
Песни Шанайи Твейн
Кантри-песни
Синглы Mercury Records
Песни 1997 года
Песни, спродюсированные Робертом Джоном Лангом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM